Het wereldkampioenschap snooker 2021 werd van 17 april tot en met 3 mei 2021 gehouden in het Crucible Theatre in Sheffield.

Titelverdediger was Ronnie O'Sullivan. Hij won vorig jaar met 18–8 van Kyren Wilson en pakte daarmee na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 zijn zesde wereldtitel.

Deze editie werd gewonnen door Mark Selby. Hij versloeg in de finale Shaun Murphy met 18-15. Na zijn overwinningen in 2014, 2016 en 2017 was dit zijn vierde wereldtitel. De finale was met 900 bezoekers het eerste grote uitverkochte evenement in het Verenigd Koninkrijk sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020. de organisatie van het kampioenschap had toestemming van de overheid gekregen voor het toelaten van publiek. Het was tevens een testevenement.

Prijzenpot 
De verdeling van het prijzengeld (£ 2.395.000) werd als volgt vastgesteld: 
 Winnaar: £ 500.000,-
 Finalist: £ 200.000,-
 Halvefinalist: £ 100.000,-
 Kwartfinalist: £ 50.000,-
 Laatste 16: £ 30.000,-
 Laatste 32: £ 20.000,-
 Laatste 48: £ 15.000,-
 Laatste 80: £ 10.000,-
 Laatste 112: £ 5.000,-
 Hoogste break: £15.000,-
 Maximum break: £40.000,-

Hoofdtoernooi 
Tussen haakjes aangegeven: de 'seeding' van de speler bij aanvang van het toernooi.

{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3
| RD1 = eerste rondebest of 19 frames
| RD2 = tweede rondebest of 25 frames
| RD3 = kwartfinalebest of 25 frames
| RD4 = halve finalebest of 33 frames
| RD5 = finalebest of 35 frames
| RD1-team01 = 

2021
Snooker